Boglár, női név
 Boglár, ötvösműves ékszer
Települések
 Balatonboglár, Somogy megyei település
 Vértesboglár, Fejér megyei település